Aanduidingen van een persoon
 Econoom, waar het een synoniem van is.
 Economisme, aanhangers hiervan heten wel 'economisten'.

 Tijdschriften
 The Economist, een Engelstalig weekblad.
 De Economist, een Nederlands economisch wetenschappelijk tijdschrift.